Arsal steht für:

 Arsal (Stadt), Ort im Bezirk Baalbek, Libanon

Arsal ist der Familienname folgender Personen:
 Erdoğan Arsal (* 1933), türkischer Segler
 Sadri Maksudi Arsal (1879–1957), tatarischer Staatsmann und Wissenschaftler

ARSAL steht als Abkürzung für:
 ARSAL, Autosomal-rezessive spastische Ataxie mit Leukoenzephalopathie

Abkürzung